Toronto Indoor (в 1990 году также Skydome World Tennis) — мужской профессиональный теннисный турнир, проводившийся в Торонто (Канада) в 1985, 1986 и 1990 годах. Турнир проводился в феврале в закрытом помещении (в 1990 году в новом спортивном комплексе Skydome) на ковровом покрытии.

История турнира 

В 1985 и 1986 годах турнир входил в сетку Гран-При, а в 1990 году стал одним из первых турниров (и первым крупным) только что образованного тура АТР.

Призовой фонд в 1985 и 1986 годах составлял 125 тысяч долларов при 32 участниках в одиночном разряде и 16 парах, а в 1990 году был доведён до 1,2 миллиона долларов при 56 участниках в одиночном разряде и 28 парах.

Только один игрок, Йоаким Нюстрем из Швеции, сумел одержать в турнире две победы, обе — в 1986 году, в одиночном и парном разряде. Его соотечественник Андерс Яррид и Кевин Каррен дважды играли в финалах и одержали по одной победе: Яррид играл в одиночном и парном разряде в 1985 году, а Каррен в 1985 году в одиночном разряде (под флагом ЮАР), а в 1990 году в парах (под флагом США).

Победители и финалисты

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Архив турниров на сайте АТР

Toronto Indoor